Burlington Municipal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Burlington Municipal Airport (Iowa)
 Burlington Municipal Airport (Kansas)
 Burlington Municipal Airport (Massachusetts), ehemaliger Flughafen
 Burlington Municipal Airport (North Carolina)
 Burlington Municipal Airport (Wisconsin)